Шабирли́ () — село у складі Шардаринського району Туркестанської області Казахстану. Входить до складу Сюткентського сільського округу.

У радянські часи село називалось «Ферма № 1 радгоспу Сюткентський».

Населення — 29 осіб (2009; 43 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Шардаринського району
Села Туркестанської області